Millner steht für:

 Millner (Northern Territory), Ort in der Nähe von Darwin, Northern Territory, Australien

Millner ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Millner (1898–1963), Sozialökonom und Kartellrechtler 
 Joshua Millner (1847–1931), britischer Sportschütze
 Karl Millner (1825–1895), deutscher Landschaftsmaler
 Marietta Millner (1894–1929), österreichische Schauspielerin
 Michael Millner (1948–2002), österreichischer Mediziner und Musiker
 Wayne Millner (1913–1976), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer

Siehe auch:
 Milner
 Milnor